Jaan Henrik Martin Luuk, né le  dans la paroisse de Hägersten à Stockholm, est un scénariste et acteur suédois.

Biographie 
Il fait partie du Killinggänget.

Il joue le rôle du conseiller d’éducation, à l'humour décalé, dans la série Notre grande famille.

Filmographie 
 Notre grande famille : Filip Kron

Notes et références

Liens externes 

Naissance en août 1968
Naissance à Stockholm
Acteur suédois
Scénariste suédois de cinéma